Tijuca (Rio de Janeiro), een wijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro
 Tijuca (geslacht), een zangvogelgeslacht uit de familie der cotinga's

Zie ook 
 Alpaida tijuca
 Araneus tijuca
 Barra da Tijuca
 Caponina tijuca
 Contulma tijuca
 Fernandezina tijuca
 Goniosoma tijuca
 Wirada tijuca